El vaudeville (voz francesa hispanizada como vodevil) es un género de teatro de variedades.

Vaudeville también puede referirse a:
 Vaudeville, población y comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela;
 Vaudéville, población y comuna francesa del departamento de Vosgos.